South Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sur (udde), 
 South Point (udde i Antarktis),

Australien 

 South Point, Victoria, udde,

Colombia 

 Punta Sur (udde i Colombia), San Andrés och Providencia,

Kap Verde 

 Ponta do Sinó, udde, Sal, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar